Doppeln bezeichnet:

 Doppeln, eine Methode in der Psychotherapie
 Doppeln (Sport) eine Defensivtaktik in verschiedenen Sportarten, insbesondere im Fußball und Basketball
 Doppeln, unbeabsichtigtes Lösen eines zweiten Schusses, siehe Liste der Feuerwaffen-Fachbegriffe#D
 Doppeln (Musik), eine Aufnahme-Methode

Doppeln  heißen folgende geographische Objekte:
 Doppeln (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Doppeln (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Doppeln (Gemeinde Klosterneuburg), Ortsteil der Stadt Klosterneuburg in Niederösterreich

Siehe auch:
 Doppel